Бадия Физолана — старый монастырь, расположенный в городе Фьезоле (в квартале Сан-Доменико), к северо-востоку от Флоренции, Италия.

История 
Монастырь был построен между 1025—1028 годами на месте бывшей часовни, посвященной святым апостолам Петру и Ромулу. Первоначально он носил имя святого Варфоломея. Нынешнее здание датируется между 1456 и 1467 годами.

Текущее использование 
В бывшем монастыре сейчас находится институт Европейского университета.

Изображения 

Монастыри Италии
Культовые сооружения Тосканы